Кужава, Иосиф (польск. Józef Kurzawa; 6 октября 1910, деревня Сьверчинь, Польша — 24 мая 1940,Осенцины, Польша) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик.
 Кужава, Рафал (польск. Rafał Kurzawa; родился 29 января 1993 года, Верушув, Польша) — польский футболист, полузащитник клуба «Гурник» и сборной Польши.